Флаг Акче́рнского сельского поселения является официальным символом Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 11 ноября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4638.

Описание 
«Флаг поселения представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Акчернского сельского поселения в синем, красном, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле золотое солнце с ликом, окружённым восемью прямыми и восемью извилистыми лучами. В червлёной главе, подпираемой серебряным поясом, золотая подкова шипами вверх, сопровождаемая колосками пшеницы по три с каждой стороны и обвитых листом того же металла, в ней — серебряный трилистный крест. Щит венчает золотая земельная корона о трёх зубцах».

Обоснование символики 
Символика флага отражает природно-географические и экономические особенности Акчернского сельского поселения. Населённые пункты Акчернского сельского поселения располагаются по обеим сторонам речки Акчерня, название которой означает «несущая свет».

Солнце — это символ света, правды, премудрости, провидения и плодородия, чем всегда славилась Акчернская земля.

Белая полоса означает речку, по обеим сторонам которой располагаются населённые пункты Акчернского сельского поселения.

Синий цвет (лазурь) — символ красоты, мягкости и величия.

Красный цвет — символ храбрости, мужества, неустрашимости.

Жёлтый цвет (золото) символизирует высшую ценность, прочность, силу, богатство, процветание, справедливость и великодушие.

Жёлтая земельная корона о трёх зубцах обозначает статус сельского поселения.

Примечания 

Флаги с изображением солнца
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением корон
Флаги с изображением подков